De Rally van Nieuw-Zeeland 2010, formeel 40th Rally New Zealand, was de 40e editie van de Rally van Nieuw-Zeeland en de vijfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2010. Het was de 471e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Auckland.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Nieuw
Rally van Nieuw-Zeeland
Sportevenement in Auckland